Carvalho — um carvalhal é uma floresta de carvalhos
 Carvalhal (apelido) — apelido de família

Portugal

Freguesias
 Carvalhal (Abrantes)
 Carvalhal (Barcelos)
 Carvalhal (Bombarral)
 Carvalhal (Grândola)
 Carvalhal (Mêda)
 Carvalhal (Sertã)
 Carvalhal Benfeito — no concelho das Caldas da Rainha
 Carvalhal de Vermilhas — em Vouzela
 Carvalhal Meão — na Guarda
 Carvalhal Redondo — em Nelas

Localidades
 Carvalhal de Aroeira — na freguesia de São Pedro, Torres Novas
 Carvalhal do Sapo — em Góis
 Carvalhal Formoso — em Belmonte
 Carvalhal da Azoia - em Samuel (Soure)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos